Замък Тракай може да се отнася за:

 Островен замък в Тракай
 Полуостровен замък в Тракай
 Замък Сениежи Тракай